Челноки — название населённых пунктов в России:

 Челноки — деревня в Казачинском районе Красноярского края.
 Челноки — село в Краснозерском районе Новосибирской области.

Другое:
 Челноки — торговцы ширпотребом.

См. также 
 Челнок